Salignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Salignac (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Salignac (Gironde), ehemalige Gemeinde im Département Gironde

mit Namenszusatz:
 Salignac-de-Mirambeau im Département Charente-Maritime
 Salignac-Eyvigues im Département Dordogne
 Salignac-sur-Charente im Département Charente-Maritime

Salignac ist der Familienname folgender Personen:
 Mélanie de Salignac (1744–1766), französische Blinde
 Nicolas-Thérèse Vallet de Salignac (1732–1812), französischer Politiker